Mesomphix latior är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900.  Mesomphix latior ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
latior